Sluke kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Sluke, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Sluke, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar